Slepičí vrch je název několika kopců v Čechách:

 Slepičí vrch (Český les) (723,8 m) – vrchol v Přimdském lese, severovýchodně Hošťky v okrese Tachov
 Slepičí vrch (Nízký Jeseník) (597,0 m) – vrchol v Domašovské vrchovině, jihozápadně od Města Libavá v okrese Olomouc
 Slepičí vrch (Plaská pahorkatina) (371,1 m) – vrchol v Plzeňské kotlině, severně od Černotína v okrese Plzeň-jih
 Slepičí vrch (Švihovská vrchovina) (426,1 m) – vrchol v Merklínské pahorkatině, jihozápadně od Dolních Lažan v okrese Plzeň-jih